Il singolare del torneo di tennis Brașov Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Ionuț Moldovan che ha battuto in finale Dinu Pescariu 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Dinu Pescariu (finale)
 Răzvan Sabău (primo turno)
 Ionuț Moldovan (Campione)
 Attila Sávolt (primo turno)

 Rainer Falenti (primo turno)
 Gabrio Castrichella (primo turno)
 Álex López Morón (primo turno)
 Vincenzo Santopadre (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Brașov Challenger 1997